Pivot peut faire référence à :
 pivot, une liaison autorisant uniquement une rotation, en mécanique ; la partie verticale supportant un moulin sur pivot ;
 , mot employé dans divers sports :
 Pivot, au basket-ball,
 Pivot, au handball,
 Pivot au tennis de table ;
 pivot, mot employé dans le monde des start-ups ;
 pivot, un équipement d'irrigation rotatif permanent en agriculture ;
 pivot de Gauss, un algorithme d'algèbre linéaire ;
 pivot grammatical, le mot autour duquel s'articule la phrase ;
 Pivot, un groupe de musique australien (à présent appelé « PVT ») ;
 Pivot, un concept de navigateur Web développé par Microsoft ;
 Pivot Stickfigure Animator, un logiciel d'animation de bonshommes allumette ;
 Pivot table, une expression anglaise correspondant à « tableau croisé dynamique » ;
 Incitec Pivot, une entreprise australienne de production d'explosif et d'engrais ;
 Langue pivot, une langue utilisée pour faciliter les traductions d'un même texte dans plusieurs langues ;
 âge-pivot : âge minimum de départ à la retraite sans décote sur la pension de retraite, dans la réforme des retraites françaises de 2019 ;
 Mode pivot, la possibilité de basculer un écran du mode paysage en mode portrait.

Patronyme 

 Bernard Pivot (né en 1935), journaliste littéraire français ;
 Nicolas-Martin Pivot (1788-1844), homme politique français.
Patronyme français